Horenbout ist der Familienname folgender Personen: 

 Gerard Horenbout (1465–1541), flämischer Maler, Kartograph und Schriftsteller
 Lucas Horenbout (1490/1495–1544), flämischer Miniaturmaler
 Susanna Horenbout (um 1503– um 1550), flämische Malerin